Бонневаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Бонневаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Бонневаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя